Dyer Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Dyer Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Dyer Island (ö i Australien), Western Australia,

Bermuda 

 Bluck's Island, ö, Warwick, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar